César Hernández (baseball, 1966)
 César Hernández (baseball, 1990)
 César Fernández Ardavín réalisateur espagnol